Fairbank (Iowa) – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America
 67235 Fairbank – asteroide della fascia principale

Persone 
 Christopher Fairbank – attore britannico
 Rosalyn Fairbank – tennista sudafricana
 William Martin Fairbank – fisico statunitense

Pagine correlate 
Fairbanks (disambigua)